Dandridge heißt
Dandridge (Tennessee), US-amerikanische Stadt

Dandridge ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Dandridge (* 1947), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dorothy Dandridge (1922–1965), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Merle Dandridge (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Putney Dandridge (1902–1946), US-amerikanischer Vaudeville und Jazz-Pianist, Bandleader und Sänger
 Raymond Garfield Dandridge (1883–1930), US-amerikanischer Dichter